La Temporada 1921 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo primera temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la décimo octava con Serie Mundial. Los New York Giants derrotaron a los New York Yankees por 5-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1921

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1921

Referencias 

1921
Estados Unidos en 1921
Deporte en 1921